Невис (англ. Nevis [ˈniːvɪs]) — многозначный термин.

 Невис — остров в группе Наветренных островов в Карибском море.
 Невис — дремлющий стратовулкан в центре острова Невис, Наветренные острова Вест-Индии. 

 Невис, Танкреду (1910—1985) — бразильский государственный деятель и адвокат.